De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1886-1887 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 juni 1886. De zittingsperiode ging in op 14 juli 1886 en eindigde op 16 augustus 1887.

Nederland was verdeeld in 43 kiesdistricten. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde.

Gekozen bij de verkiezingen van 15 en 29 juni 1886

Liberalen (47 zetels)
Willem Hendrik de Beaufort
Pieter Blussé van Oud-Alblas
Jacob Leonard de Bruyn Kops
Age Buma
Johan Pieter Idus Buteux
Jacob Theodoor Cremer
Eppo Cremers
Willem Karel van Dedem
Albertus van Delden
Antonie Jacob Willem Farncombe Sanders
Warmold Albertinus van der Feltz
Jan van Gennep
Adriaan Gildemeester
Johan George Gleichman
Gerardus Jacobus Goekoop
Hendrik Goeman Borgesius
Henri Maarten Anton van der Goes van Dirxland
Lodewijk Gerard Greeve
Abraham Frans Karel Hartogh
Bernardus Hermanus Heldt
Samuel van Houten
Willem van der Kaay
Jacob Johan van Kerkwijk
Egbert Broer Kielstra
Herman Jacob Kist
Franciscus Lieftinck
Gijsbertus Martinus van der Linden
Rudolf Pieter Mees R.Azn.
Jan Rudolf Meesters
Willem de Meijier
Joannes Barendinus van Osenbruggen
Sebastiaan Mattheüs Sigismund de Ranitz
Willem Rooseboom
Derk de Ruiter Zijlker
Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg
Jan Schepel
Philippe Willem van der Sleijden
Harm Smeenge
Arie Smit
Herman Cornelis Verniers van der Loeff
Willem Adriaan Viruly Verbrugge
Dirk Visser van Hazerswoude
Jan Willem Jacobus de Vos van Steenwijk
Wilco Julius van Welderen Rengers
Jan Willink
Schelte Wybenga
Johannes Zaaijer Azn.

Antirevolutionairen (19 zetels)
Jan van Alphen
Titus van Asch van Wijck
Frederik Willem Jacob van Aylva van Pallandt
Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland
Allard van der Borch van Verwolde
Frederik van Bylandt
Alexander van Dedem
Jan Christiaan Fabius
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas
Karel Antonie Godin de Beaufort
Ulrich Herman Huber
Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius , voorzitter van de antirevolutionaire Kamerclub
Æneas Mackay jr.
Theodoor Philip Mackay
Alexander Frederik de Savornin Lohman
Alex Schimmelpenninck van der Oye
Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye
Hendrik Seret
Otto van Wassenaer van Catwijck

Bahlmannianen (14 zetels)
Antonius van Baar
Bernardus Marie Bahlmann
Ferdinand Hendrik Hubert Borret
Hubert Joachim Brouwers
Jean Clercx
Leopold Haffmans
Jerôme Lambrechts
Anthonie Ernst Reuther
Gustave Louis Marie Hubert Ruijs de Beerenbrouck
Leonard Frans Hubert Carl Ruland
Pierre Guillaume Jean van der Schrieck
Johannes Petrus Smeele
Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
Antonius Franciscus Vos de Wael

Schaepmannianen (5 zetels)
Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel
Jan van den Biesen
Maximilien Joseph Caspar Marie Kolkman
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Herman Schaepman

Conservatieven (1 zetel)
Jan Reijnaud Corver Hooft

Bijzonderheden
 In 4 kiesdistricten was een herverkiezing nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd op 29 juni 1886 gehouden.
 Æneas Mackay jr. (antirevolutionairen) werd verkozen in twee kiesdistricten, Amersfoort en Utrecht. Hij opteerde voor Utrecht, als gevolg hiervan vond op 20 juli 1886 een nieuwe verkiezing plaats in Amersfoort, waarbij Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius werd verkozen. Hij werd op 27 juli dat jaar geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1886
 9 september: Schelte Wybenga (liberalen) overleed. Daarom werden op 5 en 19 oktober dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Sneek. In de tweede stemronde werd Pieter Johannes Gesinus van Diggelen verkozen, die op 8 november 1886 werd geïnstalleerd.
 1 november: Philippe Willem van der Sleijden (liberalen) nam ontslag vanwege zijn bevordering tot inspecteur der waterstaat van de 1e klasse. Bij een tussentijdse verkiezing op 23 november dat jaar in Arnhem werd van der Sleijden herkozen, waarna hij op 29 november 1886 werd herkozen.

1887
 23 maart: Jan Christiaan Fabius (antirevolutionairen) nam ontslag vanwege zijn promotie tot kapitein. Bij een tussentijdse verkiezing op 12 april dat jaar werd Fabius herkozen, waarna hij op 19 april 1887 werd geïnstalleerd.
 19 mei: Pieter Blussé van Oud-Alblas (liberalen) overleed. Zijn opvolger Herman Jacob Dijckmeester, op 14 juni dat jaar verkozen bij een tussentijdse verkiezing in Dordrecht, werd op 23 juni 1887 geïnstalleerd.

Zie ook 
 Samenstelling Tweede Kamer 1884-1886
 Samenstelling Tweede Kamer 1887-1888
 Kabinet-Heemskerk Azn.

1886-1887
Nederlandse politiek in 1887